Název Burley má více významů:

Místa 
 Burley (Hampshire)
 Burley (Leeds)
 Burley (Rutland)
 Burley (Shropshire)
 Burley (Idaho)
 Burley (Washington)

Ostatní 
 Burley (tabák) – jeden z typů zpracování tabáku

Externí odkazy